Țară se poate referi la:
Țară

State
Țara Bascilor
Țara Galilor
Țara Israel
Țara Românească
Țara Sfântă

Regiuni istorice din România
Țara Almăjului
Țara Bârsei
Țara Călatei
Țara Făgărașului
Țara Hațegului
Țara Loviștei
Țara Mocanilor
Țara Moților
Țara Năsăudului
Țara Oașului
Țara Silvaniei
Țara Zarandului

Zone geografice
Țara de Foc o grupă de insule

Cultură
Țara (ziar)
Țara Hangului o revistă culturală
Țara pierdută un poem epic de T.S. Eliot
Țara surâsului o operetă în două acte de Franz Lehár